Palm:

 Palm — американская компания, производитель карманных персональных компьютеров (КПК) и смартфонов.
 Palm — семейство КПК и коммуникаторов, работающих под управлением Palm OS.
 Palm OS — операционная система для наладонных компьютеров и коммуникаторов.
  — дисковая операционная система компании Digital Research.
 
 Palm muting — техника игры на гитаре и бас-гитаре.

См. также 
 PalmSource — производитель программного обеспечения.